2 miejscowości w Polsce:
 Lindów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Mszczonów
 Lindów – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Lipie

Zobacz też: Nowy Lindów